Red Hill kan syfta på:

 Red Hill (film) – australiensisk film från 2010

Geografi

Antarktis 

 Red Hill (kulle i Antarktis),

Australien 

 Red Hill, Queensland, ort, Whitsunday,

Nya Zeeland 

 Red Hill, Auckland, förort, Auckland,

USA 

 Red Hill, South Carolina, ort, Horry County, 
 Red Hill, Pennsylvania, ort, Montgomery County, 
 Red Hills Lake County, vindistrikt, Kalifornien, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar